Клинтон Уберт Моррисон (; 14 мая 1979) — ирландский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Моррисон дебютировал за «Кристал Пэлас» 10 мая 1998 года, выйдя на замену в матче с «Шеффилд Уэнсдей» и забив гол. В  сезоне 1998/99 Клинтон отличился 13 раз, а в следующем сезоне забил по 14 мячей.

В сезоне 2001/02 Моррисон забил 24 гола, после чего был приобретен «Бирмингем Сити», выступавшим в Премьер-лиге.

Пребывание в «Бирмингеме» выдалось довольно неудачным для Клинтона - только 14 мячей в 87 матчах чемпионата. 24 августа 2005 он вернулся в «Кристал Пэлас». За три года в «Пэлас» форвард забил 41 мяч в чемпионате, а по общему количеству забитых за клуб голов - 113, стал пятым игроком в истории команды.

В конце сезона 2007/08 у Моррисона заканчивался контракт с «Кристал Пэлас», и он выразил желание его продлить. Однако главный тренер, Нил Уорнок сказал, что гарантировать форварду место в основе не может, и Клинтон 7 августа подписал двухлетнее соглашение с «Ковентри Сити», предложившим ему лучшие финансовые условия.

Клинтон в сезоне 2008/09 выступал в футболке под номером 19, на которой между «единицей» и «девяткой» стоял знак «плюс» (таким образом, на футболке была надпись «1+9»). Причиной этому было то, что сумма 1 и 9 равнялась 10, номеру Моррисона в «Кристал Пэлас». В сезоне 2009/10 Клинтон выступал уже в футболке с номером 11.

В конце сезона 2009/10 Моррисон выразил желание продлить контракт, но «Ковентри Сити» не выразил желания его пролонгировать.

В июле 2010 Клинтон подписал двухлетний контракт с «Шеффилд Уэнсдей», только что вылетевшим в Первую лигу. Он забил в первом же матче за новый клуб. К концу сезона 2010/11 Моррисон в связи с приходом нового главного тренера и игроков потерял место в составе «Уэнсдей».

Моррисон в сентябре 2011 перешёл в аренду сроком на 1 месяц в «Милтон Кинс Донс». Он провел 6 матчей и отличился 3 раза.

В марте 2012 Клинтон присоединился к «Брентфорду» до конца сезона на правах аренды.

После окончания контракта с «Шеффилд Уэнсдей» Моррисон присоединился к «Колчестер Юнайтед».

Карьера в сборной 
Помимо сборной Англии, страны, где он родился, Клинтон мог выступать за сборные Ямайки, Тринидада и Тобаго или Ирландии. Он выбрал сборную Ирландии, потому что его бабушка была из Дублина.

За сборную Моррисон дебютировал 15 августа 2001 в матче со сборной Хорватии, выйдя на замену и отличившись забитым мячом. Клинтон был включен в заявку на чемпионат мира 2002 в Японии и Корее, но не провел на турнире ни одной игры.

Первый гол в официальной встрече Моррисон провел в сентябре 2002 в ворота сборной России. Клинтон стал ведущим игроком сборной в матчах квалификации к чемпионату мира в Германии, забив 3 мяча. Однако ирландцы заняли 4 место в группе и на турнир не попали.

Голы за сборную

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эксетер Сити»
 
 Профиль на soccerbase.com

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Эксетер Сити»